Loyo ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Loyo (um 1816–1892/1895), französische Reiterin
 Joaquín Loyo Mayo (1945–2014), mexikanischer Tennisspieler